«Гарри Поттер и узник Азкабана (саундтрек)» () — альбом, выпущенный 25 мая 2004 года. Содержит композиции Джона Уильямса, которые вошли в саундтрек третьей части из серии о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

По мнению актёров, игравших Рона, Гермиону и Гарри, саундтрек к третьей части — самый красивый из всех фильмов.

25 ноября 2018 года состоялся концерт в Auditorio Nacional, Мексика, где были исполнены все композиции.

Список композиций

Успех саундтрека 

 Был номинирован на премию Грэмми («Лучший саундтрек для визуальных медиа») и премию Оскар («Лучшая музыка к фильму»), а также на World Soundtrack Awards.
 Попал в чарт Billboard 200, где занял 61 строчку, и всего продержался 6 недель.
 В чарте «Лучшие саундтреки» держался в течение 3 недель на 3 строчке, в итоге пробыв в чарте 9 недель.
 Саундтрек вошёл в Топ-100 продаж альбомов, по версии Billboard, где занял 61 место и продержался в чарте 6 недель.

См. также 
 Гарри Поттер (саундтреки)

Ссылки 
  Список саундтреков к фильмам о Гарри Поттере

Примечания 

Саундтрек:Гарри Поттер
Гарри Поттер и узник Азкабана
Альбомы 2004 года
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios